

Miejscowości i ich części 
 w Polsce wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sowin – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Parczew 
 Sowin – osada wsi Żytno w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Sowin – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Łambinowice

na Białorusi
 Sowin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim